Hundegasse steht für:

 Hundegasse (Danzig), Straße in Danzig, Polen
 Hundegasse (Erfurt), Gasse in Erfurt, Thüringen
 Hundegasse in Weimar, Thüringen
 Hundegasse (Harle), Gasse in Harle Gemeinde Wabern, Hessen

Siehe auch:
 Hundtgasse (Kölleda), Gasse in Kölleda, Thüringen
 Hundsgasse (Wetzlar), Gasse  in Wetzlar, Hessen
 Hundgasse (Siegen), Gasse in Siegen,  Nordrhein-Westfalen